Girton o Girtona (en llatí Gyrton o Gyrtona, en grec antic Γυρτών o Γυρτώνη) era una ciutat de Perrèbia a Tessàlia, situada en una fèrtil vall entre els rius Titaresi i Peneios. Correspon a la moderna Tátdri o Tatári. Estrabó diu que Girton es trobava a la desembocadura del Peneios. Però segons les descripcions de Titus Livi, que es basa en Polibi, la ciutat es trobava a la mateixa plana on hi havia Falana, Atrax i Larisa. Estava a un dia de marxa de Falana i era relativament propera a Larissa.

Era una ciutat antiga, i Homer la menciona al "Catàleg de les naus" a la Ilíada, i va continuar sent una ciutat important en èpoques posteriors. Apol·loni Rodi l'anomena "opulenta". Era el lloc de residència original dels flègies, i es deia que havia estat fundada per Girtó, germà de Flègies, rei dels làpites.

Segons Tucídides, a l'inici de la guerra del Peloponès Girton va ser una de les ciutats tessàlies que van enviar ajut a Atenes. Encara existia sota domini romà. També en parlen Pomponi Mela i Plini el Vell.

Referències 

Ciutats de Tessàlia
Topònims de la Ilíada